Lisice (Ljubuški), een plaats in de Servische gemeente Ljubuški in Bosnië-Herzegovina
 Lisice (Lučani), een plaats in de Servische gemeente Lučani